Cederna ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Cederna (1921–1996), italienischer Publizist
 Giuseppe Cederna (* 1957), italienischer Schauspieler